Fortis Championships 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2005 является 10-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 26 сентября по 2 октября 2006 года. Турнир продолжал осеннюю серию соревнований WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ким Клейстерс (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2005
 WTA 2-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Сентябрь 2005 года
Октябрь 2005 года
2005